Pinceszínház – Pinceszínház Budapesten
Pinceszínház – Pinceszínház Egerben
Pinceszínház – Pinceszínház Szegeden